Иван Теодоров може да се отнася за:

 Иван Теодоров (1848 – ?) – български лекар;
 Иван Теодоров (1905 – 1997) – български юрист.